Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1997 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 12–15 lutego 1997 w Calgary, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1997.

Złoty medal indywidualnie zdobył Wilhelm Brenna, który wyprzedził Jussiego Hautamäkiego i Falko Krismayra.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Słowenii, która wystąpiła w składzie: Grega Lang, Miha Rihtar, Blaž Vrhovnik, Peter Žonta. Srebro zdobyli reprezentanci Finlandii, a brąz – Austrii.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (12.02.1997)

Konkurs drużynowy (15.02.1997)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1997&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1997&id=20&rodzaj=M

1997